Isper steht für:

 Ysper (auch Große Ysper), Fluss in Niederösterreich, historisch Isper
 Kleine Ysper, rechter Zufluss der Großen Ysper
 Isper (Gemeinde Yspertal), Katastralgemeinde der Gemeinde Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich